Зинаида Ивановна Елизарова (1911 — 1983) — советский работник сельского хозяйства, звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Сведений о месте рождения нет.

На момент награждения работала звеньевой 2-го отделения зернового совхоза имени Вильямса Министерства совхозов СССР, Кагальницкий район Ростовской области.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1949 года Зинаиде Ивановне Елизаровой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
 Также награждена медалями.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Литература 
 Герои Труда Дона: к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов н/Д, 2008.

Ссылки

Примечания